Cruz Azul může znamenat:
 Cruz Azul – mexický fotbalový klub založený v roce 1927
 Cruz Azul (Honduras) – honduraský fotbalový klub
 Cruz Azul (Chile) – chilský fotbalový klub
 Cruz Azul (Samoa) – samojský fotbalový klub
 Cruz Azul Hidalgo – mexický fotbalový klub založený v roce 1993